Die Winston-Salem Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. August 2011 in Winston-Salem stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250.

Das Turnier fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Im ATP-Turnierkalender ersetzte es das Turnier von New Haven, bei dessen letzter Ausführung sich im Jahr 2010 Serhij Stachowskyj im Einzel sowie Horia Tecău und Robert Lindstedt im Doppel in die Siegerlisten eingetragen hatten. Im diesjährigen Einzelfinale setzte sich John Isner in drei Sätzen gegen Julien Benneteau durch und gewann damit in der Nähe seiner Heimat Greensboro seinen dritten ATP-Titel. Für Benneteau war es dagegen im fünften ATP-Finale die fünfte Niederlage. Im Doppelfinale gewannen Jonathan Erlich und Andy Ram gegen Christopher Kas und Alexander Peya. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Titel in diesem Jahr und ihr 14. ATP-Titel insgesamt.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 48 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 553.125 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. August 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 56 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 39 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Winston-Salem